Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Whitley – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Whitley – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
Gminy w USA:
 Whitley (ang. Whitley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Whitley (ang. Whitley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Whitley (ang. Whitley County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Whitley (ang. Whitley County) – w stanie Kentucky
Inne:
 Armstrong Whitworth Whitley – brytyjski bombowiec